AMX може значити:

 AMX International AMX — легкий тактичний штурмовик.
 AMX — американський виробник систем управління, які використовуються, наприклад, спільно з конференц-системами і системами відеоконференцзв'язку.
 AMX-10P — французька бойова машина піхоти 1970-х років.
 AMX-10RC — французький важкий бронеавтомобіль.
 AMX-13 — французький легкий танк.
 AMX-13SM1 — легкий танк Сінгапуру 1980-х років.
 AMX-30 — основний бойовий танк збройних сил Франції з 1966 року.